Caio Cílnio Mecenas (70 a.C. — 8 a.C.), cidadão da Roma Imperial
 Lei do mecenato, legislação do mecenato cultural
 Mecenato, incentivo ao patrocínio de atividades artísticas culturais.
Mecenas : Eram pessoas muito ricas que encomendavam obras e em troca financiavam os artistas